Shag Rock ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Shag Rock (Antarktika) vor der Graham-Küste des Grahamlands

in Australien:
 Shag Rock (Houtman-Abrolhos), eine der Wallabi-Inseln

in den Vereinigten Staaten:
 Shag Rock (Lake County, Kalifornien)
 Shag Rock (Santa Barbara County, Kalifornien)
 Shag Rock (Knox County, Maine)
 Shag Rock (Washington County, Maine)
 Shag Rock (York County, Maine)
 Shag Rock (Washington)